Marvin Andrews (San Juan, 22 de dezembro de 1975) é um futebolista trinitário. Defendeu a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2006, e atualmente defende o Raith Rovers F.C. da Escócia.

Ligações externas
Perfil de Marvin Andrews em Soccerbase

Futebolistas de Trinidad e Tobago
Futebolistas do San Juan Jabloteh
Futebolistas do Rangers Football Club
Futebolistas do Wrexham FC
Futebolistas do Clyde Football Club
Jogadores da Seleção Trinitária de Futebol
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2005
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006